Rieß steht für:

 Rieß, Mengenangabe für Druckbogen, siehe Ries (Papiermaß)
 Rieß, Familiennamen, siehe Riess
 Rieß von Scheurnschloß

Siehe auch:
 Ries
 Riehs
 Riesz
 Rihs
 Riis